Osoby o tym nazwisku:
 Balázs Molnár – węgierski piłkarz
 Csaba Molnár – węgierski polityk
 Ferenc Molnár – węgierski pisarz, dramaturg i dziennikarz
 Flóra Molnár – węgierska pływaczka
 György Molnár – węgierski gitarzysta
 József Molnár – węgierski malarz
 Krisztina Molnár – węgierska lekkoatletka

Zobacz też:
 Molnar